Jan Hrdina (né le  à Hradec Králové en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 

Hrdina a été repêché par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée dans la LNH 1995 à la , au .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||HC Stadion Hradec Králové||Extraliga||27||1||6||7||0|| || || || || 
|-
|1994-1995 ||Thunderbirds de Seattle||LHOu ||69||41||59||100||79||4||0||1||1||8
|-
|rowspan="2"|1995-1996 ||Thunderbirds de Seattle||LHOu ||30||19||28||47||37 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|Chiefs de Spokane||LHOu ||18||10||16||26||25||18||5||14||19||49
|-
|1996-1997 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||68||23||31||54||82||13||1||2||3||8
|-
|1997-1998 ||Crunch de Syracuse||LAH ||72||20||24||44||82||5||1||3||4||10
|-
|1998-1999 ||Penguins de Pittsburgh  ||LNH ||82||13||29||42||40||13||4||1||5||12
|-
|1999-2000 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||70||13||33||46||43||9||4||8||12||2
|-
|2000-2001 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||78||15||28||43||48||18||2||5||7||8
|-
|2001-2002 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||79||24||33||57||50|| || || || || 
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||57||14||25||39||34|| || || || || 
|-
|Coyotes de Phoenix||LNH ||4||0||4||4||8|| || || || || 
|-  	
|rowspan="2"|2003-2004 ||Coyotes de Phoenix||LNH ||55||11||15||26||30|| || || || || 
|-
|Devils du New Jersey||LNH ||13||1||6||7||10||5||2||0||2||2
|-
|2004-2005 ||HC Kladno ||Extraliga||23||4||3||7||38||7||3||3||6||4
|-
|2005-2006 || Blue Jackets de Columbus ||LNH ||75||10||23||33||78|| || || || || 
|- 	
|2006-2007||HIFK||SM-Liiga ||10||2||6||8||22|| || || || || 
|-
|2006-2007||HV 71||Elitserien ||41||7||19||26||66||14||2||8||10||82
|-
|2007-2008 ||TPS Turku ||SM-Liiga ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 || || || || || 
|-
|2007-2008||HV 71 ||Elitserien ||51 ||18 ||24 ||42 ||60 ||17 ||6 ||1 ||7 ||53
|-
|2008-2009 ||HV 71 ||Elitserien ||3 ||0 || 0||0 ||0 ||  ||  ||  ||  || 

| 513||101||196||297||341||45||12||14||26||24

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1976
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HC Kladno
Joueur du HIFK
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HV 71
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Hradec Králové
Naissance en Tchécoslovaquie